Ambrosi János 17. századi magyar diák
 Ambrosi János (1734–1796) evangélikus lelkész